Лаудон има више значења:
 Округ Лаудон (Тенеси)
 Лаудон (Њу Хемпшир)
 Лаудон (Тенеси)